Пресерє () — поселення в общині Нова Горица, Регіон Горишка, Словенія. Висота над рівнем моря: 154,3 м. Розташоване в долині річки Віпава.

Посилання 

 Вебсайт общини Нова Горица
 Статистичне бюро Республіки Словенія, населення общини Нова Горица

Населені пункти Словенії